Poncetia är ett släkte av fjärilar. Poncetia ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandspinnare
Poncetia